История Нерилки  (1985) — это научно-фантастический роман эпопеи «Всадники Перна» американской писательницы Энн МакКефри, входящий в дилогию «Древний Перн» и повествующий о пандемии на Перн.

Описание сюжета 
Нерилка оставшаяся одна, после того как её отец, мать и сестры отправились на первое собрание Алессана, лорда Руата, после его утверждения. Болезнь ударяет по Руату, а отец Нерилки, Толокамп, нарушая карантин, возвращается домой. Вскоре приходят печальные вести о смерти матери и сестер Нерилки, и Толокамп приводит себе замену, свою любовницу и её семейство. Нерилка, не желая подчиняться неопытной мачехе, а также стыдясь бездействия отца, решает покинуть родной Холд и отправляется на поиски лучшей жизни.

Примечания

Ссылки 
 История Нерилки на сайте Лаборатории фантастики
 История Нерилки на сайте Fензин

Книги по алфавиту
Романы США
Фантастические романы на английском языке
Романы 1985 года
Произведения Энн Маккефри